Tag der Erwachsenen bezeichnet:
 Seijin no Hi, Tag der neuen Volljährigen in Japan und gesetzlicher Feiertag
 Seongnyeonui Nal, Tag der neuen Volljährigen in Südkorea